Sierra de los Pinos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sierra de los Pinos (ås), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Sierra de los Pinos (berg), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar